Kovařík s ženskou formamou Kovaříková:

 Bohumil Kovařík (1902–1975) – český duchovní, vysokoškolský pedagog, filolog, a biblista
 Břetislav Kovařík (* 1950) – český karikaturista, autor kresleného humoru
 David Kovařík (* 1972) – český historik
 Drahomíra Kovaříková (* 1957) – česká a československá politička, po sametové revoluci poslankyně FS za OF a stranu podnikatelů
 Jan Kovařík (* 1988) – český fotbalista
 Jana Kovaříková (1890–1960) – česká herečka
 Jindřich Kovařík (1928–2019) – český malíř, ilustrátor, grafik a typograf
 Jiří Kovařík – rozcestník
 Josef Kovařík – rozcestník
 Libor Kovařík (* 1976) – český profesionální fotbalový rozhodčí
 Lucie Kovaříková (* 1972) – česká cestovatelka
 Lukáš Kovařík (* 1987) – český dirigent
 Mária Kovaříková (* 1969) – československá a česká reprezentantka v orientačním běhu
 Miroslav Kovařík (* 1950) – slovenský fotbalový brankář
 Miroslav Kovářík (sochař) (* 1951) – český sochař
 Ondřej Kovařík (* 1980) – český politik hnutí ANO 2011, europoslanec
 Petr Kovařík (sportovec) – československý sportovní střelec, mistr Evropy
 Petr Kovařík – spisovatel
 Petr Kovařík (hudebník) – člen skupiny AG Flek
 Radka Kovaříková (* 1975) – česká krasobruslařka
 Robert Kovařík (* 1969) – prostějovský hokejista
 Slavoj Kovařík (1923–2003) – český malíř, grafik, scénograf, básník a pedagog
 Tomáš Kovařík (???–1881) – český politik z Moravy, poslanec zemského sněmu
 Václav Kovařík (* 1939) – český fotbalista

v biologii
 Kovařík (brouk) – hmyzí rod brouků z čeledi Kovaříkovití (Elateridae)

v astronomii
 33058 Kovařík – asteroid, objevený v roce 1997

Související články 
 Kovářík
 Kovář (příjmení)

Externí odkazy